Ветвеницкий — фамилия; имеет женскую форму Ветвеницкая.
 Ветвеницкий, Андрей Афанасьевич (1824—1883) — протоиерей Русской православной церкви, настоятель Екатерининского собора в Царском Селе.
 Ветвеницкий, Иван Иванович (1862—1942) — русский генерал.